Hanička může být:
 Hanička (Rokytnice v Orlických horách) – osada, součást města Rokytnice v Orlických horách
 Hanička (dělostřelecká tvrz) – dělostřelecká tvrz nedaleko osady Hanička